Tilakiella är ett släkte av svampar. Tilakiella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tilakiella